Алимбет:

 Алимбет — река в России, протекает в Оренбургской области. 
 Алимбет (Алимбетовка) — село в Каргалинском районе Актюбинской области Казахстана.